Příjmení Neto nosí více významných osobností:

 António Agostinho Neto (1922–1979) – první prezident Angoly
 João Neto (* 1981) – bývalý reprezentant Portugalska v judu
 Norberto Murara Neto (* 1989) – brazilský fotbalový brankář
 Renato Neto (* 1991) – brazilský fotbalový záložník
 Rodrigues Neto (1949-2019) - brazilský fotbalový obránce